Aleksiej Bogolubow – rosyjski malarz pejzażysta
 Jefim Bogolubow – niemiecki szachista pochodzenia ukraińskiego
 Nikołaj Bogolubow – radziecki aktor
 Nikołaj Bogolubow – radziecki matematyk i fizyk teoretyczny